Munder ist der Name von

Eugen Munder (1899–1952), Gauleiter der NSDAP
Heike Munder (* 1969), deutsche Museumsdirektorin